Korobow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Korobow (* 1978), kasachischer Skispringer
 Anton Korobow (* 1985), ukrainischer Schachspieler
 German Alexandrowitsch Korobow (1913–2006), sowjetischer Waffenkonstrukteur
 Igor Walentinowitsch Korobow (1956–2018), russischer Generaloberst und Geheimdienstchef
 Ilja Wladimirowitsch Korobow (* 1993), russischer Naturbahnrodler
 Iwan Kusmitsch Korobow (* um 1700; † 1747), russischer Architekt des Barock
 Matwei Georgijewitsch Korobow (* 1983), russischer Boxer
 Nikolai Michailowitsch Korobow (1917–2004), russischer Mathematiker
 Pawel Iwanowitsch Korobow (1902–1965), sowjetischer Metallurg
 Wolodymyr Korobow (* 1970), deutsch-ukrainischer Musiker